Țiganca se poate referi la:
Țiganca, centru de comună în Republica Moldova,
Râul Țiganca, Caraș,
Râul Țiganca, Siret,
Râul Țiganca, Trotuș.

Toponime românești